Zschintzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Zschintzsch (1888–1953), deutscher Verwaltungsjurist, Staatssekretär und SS-Führer 
 Wilhelm Zschintzsch (1894–1972), deutscher Ingenieur